Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 51-es, továbbá 51A, 51B, 51E, illetve M51-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 51-es busz (Balatonfüred)

 51-es busz (Budapest)megszűnt
 51A busz (Budapest)temetői járat; megszűnt
 51A busz (Budapest)megszűnt
 51B busz (Budapest)megszűnt

 51E busz (Debrecen)
 51-es busz (Debrecen)megszűnt

 51-es busz (Kaposvár)

 51-es busz (Pécs)

 51-es busz (Salgótarján)megszűnt

 51-es busz (Szeged)megszűnt
 M51-es busz (Szeged)megszűnt

 51-es busz (Tatabánya)
 51B busz (Tatabánya)

 51-es busz (Vác)megszűnt